

Cinema 
First Love – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley
First Love – film del 1921 diretto da Maurice Campbell
Il primo bacio (First Love) – film del 1939 diretto da Henry Koster
L'ultimo yakuza - First Love (Hatsukoi) – film del 2019 diretto da Takashi Miike
First Love – film del 2021 diretto da Yukihiko Tsutsumi
First Love – film del 2022 diretto da A.J. Edwards

Musica 
 First Love – album di debutto di Utada Hikaru, del 1999
 First Love – terzo singolo di Utada Hikaru estratto dall'omonimo album
 First Love – secondo album di Yiruma, del 2001
 First Love – album di debutto di Karina Pasian, del 2008
 First Love – album di Lee Hi del 2013
 First Love – singolo di Jennifer Lopez estratto dall'album A.K.A., del 2014
 First Love – EP del gruppo CLC del 2015

Televisione
First Love – soap opera statunitense trasmessa dal 1954